Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 — 23-й (13-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, прошёл с 7 по 26 июля 2015 года в США и Канаде.

Победившая на турнире сборная Мексики встретилась в матче плей-офф с победившей на Золотом кубке КОНКАКАФ 2013 сборной США за право выступления в Кубке конфедераций 2017 от конфедерации КОНКАКАФ. Матч закончился победой сборной Мексики со счётом 3:2.

Участники

Плей-офф 

|}

Составы команд

Групповой этап 
Участники были разбиты на три группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выйдут две первые команды из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места.

Группа А

Группа В

Группа С

Отбор команд, среди занявших третье место в группах 
В четвертьфинал прошли две лучшие команды из занявших третьи места:

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
7 голов
  Клинт Демпси
6 голов
  Андрес Гуардадо
4 гола
  Орибе Перальта
2 гола

  Дюкенс Назон
  Карлос Вела
  Луис Техада
  Майкл Брэдли

  Шелдон Бато
  Кенуайн Джонс
  Керон Каммингс

  Джайлз Барнс
  Гарет Макклири
  Даррен Мэттокс

1 гол

  Рой Миллер
  Давид Рамирес
  Брайан Руис
  Карлос Руис
  Карлос Дискуа
  Энди Нахар
  Майкель Рейес
  Альберто Кинтеро

  Роберто Нурсе
  Блас Перес
  Роман Торрес
  Пауль Агилар
  Джовани дос Сантос
  Хесус Корона
  Дастин Кореа
  Омар Гонсалес

  Гьяси Зардес
  Арон Йоханнссон
  Андре Боукод
  Джовин Джонс
  Корделл Като
  Йоханс Маршалл
  Джоби Макэнафф
  Родольф Остин

Автоголы
  Кенуайн Джонс (за Мексику)

Символическая сборная турнира 
 Вратарь
  Брэд Гузан
 Защитники
  Кемар Лоуренс
  Уэс Морган
  Роман Торрес
  Пауль Агилар
 Полузащитники
  Джонатан дос Сантос
  Родольф Остин
  Андрес Гуардадо
  Армандо Купер
  Альберто Кинтеро
 Нападающие
  Клинт Демпси

Награды турнира

«Золотой мяч» (лучший игрок турнира) 
 Андрес Гуардадо

«Золотая бутса» (лучший бомбардир) 
 Клинт Демпси

«Золотая перчатка» (лучший вратарь) 
 Брэд Гузан

«Приз яркого будущего Scotiabank» (лучший молодой игрок) 
 Хесус Корона

Приз «Честной игры»

Ссылки 
 CONCACAF Gold Cup , CONCACAF.com

2015
2015 год в футболе
Июль 2015 года
Международные соревнования по футболу в США
Международные соревнования по футболу в Канаде